Jingle Jangle bezeichnet:

Film:
 Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!, Musicalfilm aus dem Jahr 2020

Musik:
 Jingle Jangle (The Penguins), Lied aus dem Jahr 1955
 Jingle Jangle (The Archies), Lied aus dem Jahr 1969
 Jingle Jangle (Bee Gees), Lied aus dem Jahr 1966
 Jingle Jangle (The Troggs), Lied aus dem Jahr 1969
 Jingle Jangle (Manuela), Lied aus dem Jahr 1969

Literatur:
 Jingle Jangle Comics, Comic-Zeitschrift für Kinder